John Marshall
 John Marshall (1755–1835) amerikai politikus, külügyminiszter, az alkotmánybíróság elnöke
 John Marshall (1876–1958) angol régész, az Indiai Régészeti Szolgálat főigazgatója, 1902–1928
 John Marshall (1930–1957) olimpiai ezüst- és bronzérmes ausztrál úszó
 John Marshall (1941) brit dobos (Nucleus)
 John Marshall (1942) olimpiai bronzérmes amerikai vitorlázó
 John Marshall (1945) amerikai amerikaifutball-edző
 John Marshall (1962) amerikai gitáros (Metal Church)
 John Marshall (1963) amerikai atléta, középtávfutó, olimpikon
hasonló nevűek
 John P. Marshall (1978) brit üzletember